Кармен, Роман: Кармен, Роман Лазаревич (1906—1978) — советский кинооператор и кинодокументалист, фронтовой кинооператор.
 Кармен, Роман Романович (1933—2013) — советский режиссёр и оператор, сын предыдущего.